Уравнение Коши может означать одно из следующих уравнений:
 Уравнение Коши — эмпирическая формула для дисперсии прозрачной среды.
 Функциональное уравнение Коши — функциональное уравнение, определяющее все аддитивные функции.
 Уравнение Коши — Эйлера — частный случай линейного дифференциального уравнения, приводимого к линейному дифференциальному уравнению с постоянными коэффициентами.
 Задача Коши — задача теории дифференциальных уравнений, состоящая в нахождении решения, удовлетворяющего данным начальным условиям.